Die Basketball-Bundesliga-Saison 1998/99 war die 33. Spielzeit der höchsten deutschen Spielklasse im Basketball der Männer. Die reguläre Saison begann am 7. Oktober 1998 und endete am 10. März 1999.

Saisonnotizen 
 Meister und Pokalsieger der Saison 1998/99 wurde Alba Berlin.
 Das BBL All-Star Game 1998 fand vor 6.104 Zuschauern in der Kölnarena in Köln statt. Sieger wurde mit 132:126 die internationale Auswahl.
 In dieser Saison wurde die Bundesliga vom Verband DBB gelöst und ab dann von der neu gegründeten Basketball Bundesliga GmbH organisiert.

Endstände

Hauptrunde 

Fett Direkt qualifiziert für Viertelfinale

Relegationsrunde 

Fett Auf-/Absteiger

Finalrunde

Meistermannschaft 

Zum Kader gehörten ferner die nicht in Meisterschaftsspielen eingesetzten Sven Schultze und Stipo Papic.

Führende der Spielerstatistiken

Ehrungen 

Quelle:

Siehe auch 
 2. Basketball-Bundesliga
 Damen-Basketball-Bundesliga
 2. Damen-Basketball-Bundesliga
 Nachwuchs-Basketball-Bundesliga
 Deutscher Meister (Basketball)
 Deutscher Pokalsieger (Basketball)
 Liste von deutschen Basketballmannschaften

Weblinks 
 Basketball-Bundesliga

Einzelnachweise 

1998/99
Basketballsaison 1998/99